Gilley, commune française du Doubs
 Gilley, commune française de la Haute-Marne